O Estádio Municipal Farroupilha é um estádio de futebol situado na cidade brasileira de Alegrete, no estado do Rio Grande do Sul.

Pertence à prefeitura municipal e é utilizado pelo Clube Escolinha de Futebol Flamengo, tem capacidade para 10.000 pessoas.

Farroupilha
Esporte de Alegrete (Rio Grande do Sul)